Idea è il quinto album dei Bee Gees, uscito nel 1968.

Tracce

Collegamenti esterni